Feuersee steht

generisch für:
 einen Löschwasserteich
 Feuersee (Bibel): Bild der Offenbarung des Johannes für den Zweiten Tod

als Eigenname für:
 Feuersee (Adelberg), Teich in Adelberg, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Feuersee (Crailsheim), Teich im Kappelwald im Stadtteil Goldbach, Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Feuersee (Murrhardt), Stausee im Stadtpark von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Feuersee (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Stuttgart-West, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Feuersee (Stuttgart-Vaihingen), See im Lauf des Sindelbachs im Stadtteil Rosental, Stadtbezirk Vaihingen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg
 Feuersee (Stuttgart-West, See), See um die Johanneskirche im Stadtbezirk Stuttgart-West, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg siehe Stuttgart-West#Johanneskirche